Six Points ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Six Points (Indiana)
 Six Points (New Jersey)
 Six Points (Ohio)
 Six Points (Pennsylvania)
 Six Points (South Carolina)